Пуерто Ариста има више значења:

 Пуерто Ариста (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пуерто Ариста (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику